Terborg ist der Name folgender Orte:

 Terborg (Oude IJsselstreek), niederländische Kleinstadt in der Gemeinde Oude IJsselstreek (Provinz Gelderland)
 Terborg (Moormerland), Ortschaft der Gemeinde Moormerland im niedersächsischen Landkreis Leer

Terborg ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Terborg (Hans Ter Borch; Hans der Borch; Hans Derborg; H.V.D. Borch; vor 1540–nach 1597), niederländischer Stück- und Glockengießer; siehe Hans ter Borch
 Margitta Terborg (* 1941), deutsche Politikerin (SPD), MdB